Фонсдорф () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Юденбург.  Население составляет 8264 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 54,62 км². Официальный код  —  60 804.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Штранер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 19 мест.
 АНП занимает 5 мест.
 КПА занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница 

Ортшафты Штирии
Общины Штирии
Ортшафты Австрии
Общины Австрии